Друэн () — фамилия французского происхождения:

  (1932—1979) — канадский политик, член Палаты общин Канады от округа Аржентёй — Дё-Монтань (1962—1965).
 Друэн, Дерек (род. 1990) — канадский прыгун в высоту.
 Друэн, Джонатан (род. 1995) — канадский хоккеист, игрок клубов Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс».
  (род. 1949) — канадский хоккеист, игрок клубов Национальной хоккейной лиги «Миннесота Норт Старз», «Нью-Йорк Айлендерс» и других.
  (1816—1898) — французский политик, член Палаты депутатов Парламента Франции от департамента Сена (1871—1876).
  (1742—1826) — французский политик, депутат Законодательного собрания Франции от департамента Мёрт (1791—1792).
  (род. 1977) — французский футболист, полуфиналист Кубка Франции в составе клуба «Ле-Ман» (1999).
  (род. 1996) — французская регбистка, победитель женского Чемпионата шести наций (2018).
  (род. 1956) — канадский политик, член Палаты общин Канады от округа Бос (1997—2006).
  (урожд. Друэн; род. 1949) — канадский меценат, президент Нью-Йоркского музея современного искусства (с 2005).
  (1903—1963) — канадский политик, Председатель Сената Канады (1957—1962).
  (1912—2001) — канадский политик, член Палаты общин Канады от округа Дорчестер (1958—1962).
  (1862—1934) — канадский политик, мэр Квебека (1910—1916).
  (Арман Альфонс Поль Эмиль Друэн; 1916—1968) — канадский хоккеист, игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс».
  (род. 1974) — канадский хоккеист, игрок Британской хоккейной суперлиги в составе клуба «Бракнелл Бис», Немецкой хоккейной лиги в составе «Аугсбургер Пантер», Финской хоккейной лиги в составе «Йокерит».
  (род. 1943) — французский политик, депутат Национального собрания Франции (1981—1993).
  (рол. 1932) — канадский предприниматель, председатель и генеральный директор энергетической компании Hydro-Quebec (1988—1995), председатель совета директоров целлюлозно-бумажной компании Abitibi-Consolidated (2001—2006).
  (род. 1984) — французский футболист, победитель Чемпионата мира по футболу среди юношеских команд (2001), игрок чемпионата Франции в составе клуба «Нант».
  (1767—1852) — французский политик, мэр Орлеана (1816—1830), член Палаты депутатов департаментов Парламента Франции от департамента Луаре (1820—1827).
  (род. 1983) — канадский политик, член Палаты общин Канады от округа Гленгарри — Прескотт — Расселл (с 2015).
  (Джефф Друэн-Делорье; род. 1984) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», Континентальной хоккейной лиги в составе «Динамо» (Рига), Немецкой хоккейной лиги в составе «Аугсбургер Пантер».